In 1974 werd het 73ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo.  De competitie georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 3 augustus tot 15 december.

De competitie werd in drie delen gespeeld. In de voorronde speelden veertien clubs voor zeven plaatsen in de volgende twee rondes. De zes grootste clubs (Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Portuguesa, Guarani en Juventus) waren meteen voor deze rondes geplaatst. Er was geen promotie of degradatie in de Campeonato Paulista, maar de teams Saad, Rio Preto en Nacional werden uitgenodigd om in de hoogste klasse te spelen. Bij Rio Preto en Nacional bleef het bij één seizoen, Saad mocht ook het volgende jaar nog meespelen.

Voorronde

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista